Trefärgad bulbyl<ref name="SOF">Sveriges ornitologiska förening (2015) Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter. Del 2 , version 1, 11 februari 2015, <www.sofnet.org >, läst 2015-02-14</ref> (Pycnonotus tricolor) är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar. 

 Utbredning och systematik 
Trefärgad bulbyl delas upp i tre underarter med följande utbredning:
 H. t. spurius – södra Etiopien (södra Bale till norra Sidamo-Borama)
 H. t. layardi – sydöstra Kenya till östra Tanzania, Zambia, nordöstra Botswana och Sydafrika
 H. t. tricolor – östra Kamerun till Demokratiska republiken Kongo, södra Sudan, Angola, Namibia och Zambia

Den betraktas ofta som en underart till trädgårdsbulbyl (P. barbatus'').

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen